

Geografia 
 Finlandia
 Nummi-Pusula – comune nella regione dell'Uusimaa

Persone 
 Kirsti Nummi – ex cestista finlandese
 Markus Nummi – autore, sceneggiatore e regista finlandese
 Ron Nummi – attore statunitense